Bienestar es un concepto relativo al buen estado de las personas o colectivos. Puede referirse más específicamente al:
 Bienestar social
 Bienestar de los animales
 Estado del bienestar
 Economía del bienestar
 Geografía del bienestar
 Bienestar individual (salud, felicidad y otros rasgos similares)